Финал Кубка обладателей кубков УЕФА 1987 года — финальный матч розыгрыша Кубка обладателей кубков УЕФА 1986/87, 27-го сезона в истории Кубка обладателей кубков УЕФА. Этот футбольный матч состоялся 13 мая 1987 года, на стадионе «Спирос Луис» в Афинах. В матче встретились нидерландский «Аякс» и восточногерманский «Локомотив Лейпциг».

Отчёт о матче

См. также 
 Кубок обладателей кубков УЕФА 1986/1987

Ссылки 
 Официальный сайт турнира  
 Официальный сайт турнира 

1987
Кубок обладателей кубков УЕФА
Май 1987 года
Кубок обладателей кубков УЕФА 1987
Кубок обладателей кубков УЕФА 1987
Международные спортивные соревнования в Афинах
Международные соревнования по футболу в Греции
События 13 мая
Спорт в Нидерландах в 1987 году
Спорт в Германии в 1987 году